Cette page répertorie les participants de tous les carnavals de São Paulo 2020.



Défilé Groupe Spécial

Résultats Groupe Spécial





Résultats Groupe 1





Résultats Groupe 2





Résultats Groupe Spécial Bairros





Résultats Groupe 1 Bairros



Résultats Groupe 2 Bairros



Résultats Groupe 3 Bairros

Références 

2020 au Brésil
Carnaval de São Paulo